Pignataro ist der Name folgender Orte:

 Pignataro Interamna, eine Gemeinde in der italienischen Region Latium
 Pignataro Maggiore, eine Gemeinde in der italienischen Region Kampanien

Pignataro ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Ferdinando Pignataro (* 1956), italienischer Politiker
 Rocco Pignataro (* 1954), italienischer Politiker
 Blanche Schwappach-Pignataro (* 1968), deutsche Molekularbiologin und Hochschullehrerin